Министерство на финансите на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Министерството е създадено през 1991 година.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на финансите на Северна Македония

М
Финанси
Икономика на Северна Македония